Boker ist der Familienname folgender Personen:

 George Henry Boker (1823–1890), US-amerikanischer Autor und Diplomat
 John R. Boker (1913–2003), US-amerikanischer Industrieller und Philatelist
 Nava Boker (* 1971), israelische Politikerin

Siehe auch:
 Böker